Robert Biberti ist der Name folgender Personen:

* Robert Biberti (Sänger, 1854) (1854–1925), deutscher Opernsänger (Bass)
 Robert Biberti (Sänger, 1902) (1902–1985), deutscher Sänger (Comedian Harmonists)